Rámec může označovat:
 lingvistický pojem – seznam závazných doplnění slova
 v informatice oblast paměti určená pro přechodné uchování, přenos či zpracování dat nebo programu
 Framebuffer – oblast paměti určená pro zobrazení dat na monitoru
 v telekomunikacích označuje určitou datovou jednotku
 Rámec (počítačová síť) – samostatně přenášený úsek dat v počítačových sítích
 v typografii oblast obsahující obrázek či text
 samostatná oblast uvnitř webové stránky
 v politické a sociální oblasti
 Národní strategický referenční rámec – strategii rozvoje České republiky v programovém období 2007 až 2013
 Společný evropský referenční rámec – dokument Rady Evropy pro vzájemné porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků
 (vzorkovací, výběrový) rámec - nesprávné označení opory výběru, vzniklé doslovným překladem anglického termínu sampling frame

Externí odkazy